

Geografia 
 Carignano – comune nella città metropolitana di Torino
 Carignano – quartiere di Genova
 Carignano – frazione di Parma
 Carignano – frazione di Lucca
 Carignano – frazione di Fosdinovo in provincia di Massa
 Carignano – frazione di Fano in Provincia di Pesaro e Urbino

Vini 
Carignano del Sulcis rosato – vino sardo
Carignano del Sulcis rosso – vino sardo
Carignano del Sulcis rosso superiore – vino sardo
Carignano del Sulcis rosso riserva – vino sardo
Carignano del Sulcis rosso novello – vino sardo
Carignano del Sulcis rosso passito – vino sardo

Altro 
 Carignano – vitigno a bacca rossa
 Savoia-Carignano – ramo della Casa Savoia